Юрий Владимирович Курьянович (; 5 сентября 1968, г. Минск) — белорусский писатель, переводчик, художник.

Биография 
Учился в СШ № 17, а позже — в 19-й средней школе им. Я. Купалы Минска в классе Фельдмана. В 1991 г. окончил Белорусский государственный институт народного хозяйства (БГИНХ). В 2013 г. окончил аспирантуру Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка по специальности «Отечественная история». Член Союза белорусских писателей с 2006 г.

Работал оперуполномоченным по особо важным делам Главного управления уголовного розыска МВД, преподавал на кафедре теории и истории государства и права Академии МВД Республики Беларусь (в 2009 – 2010 гг. являлся помощником начальника этого учебного заведения), подполковник милиции в запасе.

Является автором-составителем первых книг по истории оперативных подразделений органов внутренних дел Беларуси: уголовного розыска – «Белорусский уголовный розыск. Воспоминания. Очерки. Публицистика» (Минск, 2003), по наркоконтролю и противодействию торговле людьми – «Необъявленная война» (Минск, 2006), по борьбе  с организованной преступностью и коррупцией – «Под знаком Архистратига Михаила» (Минск, 2010).

Первая публикация появилась в газете БГИНХ «Экономист» в 1986 г., в республиканской печати — в 1995 г. (газета «Чырвоная змена»).

В конце 1990-х годов впервые в белорусской периодике написал про таинственный каменный крест на Борисоглебском кладбище в Турове Гомельская обл. («Цэнтральная газета»  журналы «Нёман», «Бярозка»). Сегодня это один из известных туристических и религиозных объектов Полесья.

Впервые перевёл на белорусский язык произведения ряда украинских авторов (сборник прозы «Цвітуць сланечнікі», 2012), в том числе воспоминания ученого-химика, педагога, писателя Петра Франко (1890—1941), которому посвятил отдельную книгу «Пятро Франко. Авіятар, хімік, літаратар»  (2019).

Автор сборников прозы «Ён і Яна» (1996), «Гарадская элегія» (2007), научно-популярных книг «Аповеды старасвецкай Лошыцы» (2005), «Белорусский уголовный розыск» (2018), «Старасвецкая Лошыца» (2018), «Тураў. Старажытны і сучасны» (2019) .

Провел 12 персональных выставок живописи (масло, холст), объединённых общим названием «Вариации на извечное», и ряд фотовыставок («Пейзажи белорусской Палестины», «Воспоминания детства», «Дыхание Карпат»).  Картины хранятся в художественной галерее Пуховичского краеведческого музея (г. Марьина Горка, Беларусь), в фондах Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко (г. Львов, Украина), литературно-мемориального музея И. Франко в селе Криворовня (Верховинский р-н, Ивано-Франковская обл.), частных коллекциях.

Основные публикации 
 Тэрарызм: крывавы летапіс сусвету // Беларуская думка. — 2003. — № 11. — С. 118—124.
 «Сумленне вартае тысячы сьведкаў» // Дзеяслоў. — 2008. — № 6. — С. 293—307.
 Беларусізацыя праваахоўных органаў у 1920-я гг. // Роднае слова. — 2011. — № 12. — С. 62—66.
 Сацыяльна-палітычнае становішча Беларусі ў 1917—1920 гг. // Весці БДПУ. Серыя 2., Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — 2012. — № 2. — С. 38—44.
 Якуб Колас і контррэвалюцыйнае «Полымя» // Роднае слова. — 2012. — № 10. — С. 11—16.
 Беларусізацыя міліцыі ў 1920-х гг.: праграмы, справаздачы, вынікі // Труд. Профсоюзы. Общество. — 2012. — № 3. — С. 111—115.
 Гісторыя міліцыі Беларусі ў 1917—1939 гг.: актуальныя пытанні гістарыяграфіі. // Актуальныя пытанні гістарыяграфіі айчыннай і сусветнай гісторыі : зб. навук. прац / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М.Танка. — Мінск, 2012. — С. 211—217.
 Фарміраванне арганізацыйнай структуры органаў міліцыі і крымінальнага вышуку Беларусі ў 1920—1924 гг. // Весці БДПУ. Серыя 2. Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — 2013. — № 2. — С. 14—20.
 Міліцыя Беларусі ў 1917—1939 гг.: арганізацыйнае развіццё, дзейнасць па ахове грамадскага парадку і барацьбе са злачыннасцю // Вестник МГИРО — 2013. — № 2. — С. 46—52.
 Арганізацыйна-прававыя асновы станаўлення і фарміравання міліцыі Беларусі ў 1917—1921 гг. // Европа: акутальные проблемы этнокультуры: материалы VІ междунар. науч. — теорет. конф., Минск, 22 апр. 2013 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М.Танка. — Минск, 2013. — С. 245—248.
 Лошыцкая сядзіба: рэкамендацыя Янкі Купалы яе кіраўніку // Роднае слова. — 2019. — № 6. — С. 81—83.
 Шкрутыніум Стэфана Баторыя — папярэднік крымінальнага вышуку // На страже. — 2018. — 23 февраля — С. 20.
 Невядомы тэкст Купалы // ЛіМ. — 2018. — 7 снежня. — С. 4.
 Валерыю Стралко — 80! // Наша слова. — 2018. — 19 снежня. — С. 5.
 Пад зоркай Купалы // Наша слова. — 2019. — 2 студзеня. — С. 5,6.
 Дзе Купала шкліў вокны? альбо Ляўкоўскія старонкі з успамінаў Уладзіміра Барысенкі // ЛіМ. — 2019. — 18 студзеня. — С. 5.
 Невядомы аўтограф Янкі Купалы // Наша гісторыя. — 2019. — № 3. — С. 89.
 Кабзар-ратавальнік і хвалі лёсу // ЛіМ. — 2019. — 13 верасня. — С. 11.
 Туров: история и легенды // Белорусская земля в воспоминаниях и легендах ХІХ — ХХ вв. Вып. 2. — М.: ИМЛИ РАН, 2019. — С. 154—175.

Награды и премии 
 Диплом Министерства образования Республики Беларусь за вклад в художественно-эстетическое воспитание молодежи (2010).
 Диплом победителя конкурса на лучшее краеведческое издание в 2017 - 2019 гг. в номинации «Города Беларуси» І Республиканского краеведческого форума Беларуси (12 – 13 марта 2020 г.) за книгу «Старасвецкая Лошыца».

Литература 
 Жыбуль, В.  «Ён і Яна» / Віктар Жыбуль // Літаратура і мастацтва. – 1997. – 31 студзеня. – С. 8.
 Свірко, І. «Ён і Яна» – дзве ноты ў акордзе / Ірына Свірко // Чырвоная змена. – 1997. – 5 красавіка. – С. 3.
 Дзівіна, Н. Сем карцін / Наталля Дзівіна // Мінская праўда. – 1997. – 6 лістапада. – С. 1.
 Танчэўская, А «Сказаць пра вечнае па-свойму» / А. Танчэўская // Аршанская газета. – 1998. – 23 мая. – С. 1.
 Ануфриев, Г. Вариации на вечную тему / Геннадий Ануфриев // 7 дней. – 1998. – 11 июля. – С. 15.
 Ануфриев, Г. «Космос человеческой души» /Геннадий Ануфриев // Нёман. – № 8. – 1998. – С. 255 – 256.
 Куфтерин, В. Размышляя о вечном / Владимир Куфтерин // Цэнтральная газета. – 1998. – 2 – 8 кастрычніка. – С. 3.
 Гаўрыловіч, У. І  гэта  ўсё – адзін  чалавек / Уладзімір Гаўрыловіч //  Чырвоная  Змена. – 2000. – 1 жніўня. – С. 6.
 Папова, К. Гасцявалі ў Тураве / Кацярына Папова // ЛіМ. – 2002. – 6 снежня. – С. 12.
 Ішчанка, С. «Аповеды старасвецкай Лошыцы» / Святлана Ішчанка // Культура. – 2005. – 17 – 23 верасня. – С. 14. 
 Дарашэнка, Л. Таямніцы Лошыцкай сядзібы / Ларыса Дарашэнка // Краязнаўчая газета. – 2005. – Верасень (№ 36 / 101). – С. 4.
 Балбуцкая, С. На Тураўшчыну, бы ў Палесціну / Святлана Балбуцкая // Культура – 2005. – 19 – 25 лістапада. – С. 14.
 Фатыхава, Г. Натхнёны «беларускай Палесцінай» / Галія Фатыхова // Літаратура і Мастацтва – 2008. – 11 студзеня. – С. 11.
 Кірєєва, Р. Творчість покутян у перакладах білоруською / Руслана Кірєєва // Голос Покуття. – 2012. – 14 грудня. – С. 9.
 Шалахоўскі, А. «Цвітуць сланечнікі» / Аляксей Шалахоўскі // Наша слова. – 2013. – 20 лютага. – С. 3.
 Балбуцкая, С. Прычашчэнне родным словам / Святлана Балбуцкая // Гомельская праўда. – 2017. – 6 студзеня. – С. 15.
 Балбуцкая, С. Прычашчэнне родным словам // Святлана Балбуцкая // Настаўніцкая газета. – 2017. – 11 лютага. – С.12.
 Барысенка, У. Лошыца старасвецкая і сённяшняя / Уладзімір Барысенка // Звязда. – 2019. – 25 сакавіка. – С. 9.
 Барысенка, У. Пад шатамі спадчыны / Уладзімір Барысенка // Наша слова. – 2019. – 27 сакавіка. – С. 7, 8.
 Будовіч, Я. Пад кронамі старых дрэў / Яна Будовіч // ЛіМ. – 2019. – 24 мая. – С. 11.
 Луцюк, Г. Великий син великого батька / Ганна Луцюк // Верховинські вісті. – 2019. – 4 жовтня. – С. 9.
 Барысенка, У. Таямніцы Палескай зямлі / Уладзімір Барысенка // Наша слова. – 2019. – 2 кастрычніка. – С. 3.
 Барысенка, У. Пятро Франко: вялікі сын вялікага бацькі / Уладзімір Барысенка // Наша слова. – 2019. – 13 лістапада. – С. 4. 
 Барысенка, У. Веліч спадчыны і гонар літаратуры / Уладзімір Барысенка // Краязнаўчая газета. – 2019. – Снежань № 33 (770). – С. 1, 6.
 Константинова, Н. В этих книгах – и легенды, и наука / Наталья Константинова // Моторостроитель. – 2019. – 6 декабря. – С. 3.

Примечания

Ссылки 
 Союз писателей Беларуси
 Газета "Новое Время"
 Выступление писателя в Житковичском районе Гомельской области
 справка о писателе из национальной библиотеки. Архивировано 6 марта 2019 года.
 презентация книги «Белорусский уголовный розыск»
 День белорусской письменности в Иваново
 Книгу об истории Лошицкой усадьбы презентуют в Минске
 Портал-кредо: В белорусском городе Турове из-под земли растет каменный крест
 Вечарына “Веліч спадчыны і гонар літаратуры”
 Прэзентацыя кніг беларускага гісторыка, пісьменніка і перакладчыка Юрыя Кур’яновіча
 Белкнига - Презентация книг Юрия Курьяновича и Алеся Мартиновича
 газета "Голас Радзімы" - координаты творчества Юрия Курьяновича

Персоналии по алфавиту
Белорусские писатели